Lees – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Lees – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester

Gminy w USA:
 Lees (ang. Lees Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Logan
 Lees (ang. Lees Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Columbus